Aplota är ett släkte av fjärilar som beskrevs av James Francis Stephens 1834. Aplota ingår i familjen praktmalar, (Oecophoridae). 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Praktmalar
Aplota